Ivan Božičević je lahko:
 Ivan Božičević (glasbenik), hrvaški skladatelj, pianist, organist in jazz-glasbenik (tudi istoimenski srbski skladatelj, r. 1961)
 Ivan Božičević (politik)